Four Letter Word – singolo dei Beady Eye
Four Letter Word – album dei Silent Rage